Sempor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sempor, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Sempor, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar